Волкенштейн — фамилия. Известные носители:

 Волкенштейн, Александр Александрович (1852—1925) — русский революционер, народник, земский врач, муж Л. А. Волкенштейн.
 Волкенштейн, Давид Исаакович (1891—1961) — еврейский советский прозаик, переводчик.
 Волкенштейн, Лев Филиппович (1858—1931) — российский юрист, присяжный поверенный, брат М. Ф. Волькенштейна.
 Волкенштейн, Людмила Александровна (1857—1906) — русская революционерка, жена А. А. Волкенштейна.
 Волкенштейн, Нахим Вениаминович (1913—1993) — советский физик и педагог, доктор физико-математических наук.

См. также 
 Волькенштейн — фамилия.